Název Brníčko má více míst:

 Brníčko – obec v okrese Šumperk
 Brníčko (hrad) – přilehlý hrad
 Brníčko (Uničov) – část města Uničov v okrese Olomouc